Dolina Tarnowiecka (słow. Trnovecká dolina, Trnovec) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich
 Tarnowieczanka (słow. Trnovečanka, Trnovčianka, Trnovec) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Kočevje
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Medvode
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Metlika
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Rečica ob Savinji
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Sevnica
 Trnovec – miejscowość w Słowenii, w gminie Videm
 Trnovec – miejscowość na Słowacji, w powiecie Skalica